

Classifica

Risultati

Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata

Sesta giornata

Settima giornata

Ottava giornata

Nona giornata

Decima giornata

Classifica marcatori 
7 gol
 Kyle Lafferty

3 gol
  Joel Pohjanpalo
 Gareth McAuley

2 gol
 Joan Simun Edmundsson
 Riku Riski
 Steven Davis
 Constantin Budescu
 Paul Papp
 Bogdan Stancu
 Dániel Böde
 Krisztián Németh

1 gol
 Hallur Hansson
 Christian Holst
 Róaldur Jacobsen
 Brandur Olsen
 Paulus Arajuuri
 Roman Erëmenko
 Jarkko Hurme
 Berat Sadik
 Chrīstos Aravidīs
 Nikolaos Karelis
 Panagiōtīs Kone
 Kōstas Mītroglou
 Sōkratīs Papastathopoulos
 Kōstas Stafylidīs
 Panagiōtīs Tachtsidīs
 Craig Cathcart
 Josh Magennis
 Niall McGinn
 Jamie Ward
 Ovidiu Hoban
 Claudiu Keșerü
 Ciprian Marica
 Alexandru Maxim
 Raul Rusescu
 Balázs Dzsudzsák
 Zoltán Gera
 Richárd Guzmics
 Gergő Lovrencsics
 Tamás Priskin
 Zoltán Stieber
 Ádám Szalai

 Q